Il doppio del torneo di tennis ATP Birmingham 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Stan Smith e Dick Stockton che hanno battuto in finale Ilie Năstase e Tom Okker 6–2, 6–3.

Teste di serie 

 Gene Mayer /  Hank Pfister (primo turno)
 Vitas Gerulaitis /  Fred McNair (quarti di finale)

 Stan Smith /  Dick Stockton (campioni)
 Ilie Năstase /  Tom Okker (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Birmingham 1979